Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в Лиге чемпионов УЕФА 2019/2020 годов минимум один матч (не считая квалификационный раунд).

Курсивом выделены футболисты, отзаявленные по ходу сезона, жирным — вошедшие в команду сезона, опубликованную официальным сайтом УЕФА.

В связи с пандемией COVID-19 плей-офф турнира был временно приостановлен входе 1/8 финала, ответные матчи назначенные на 17 и 18 марта были перенесены на 7 и 8 августа. Четвертьфиналы и полуфиналы были проведены в одноматчевом формате. Также оставшиеся матчи плей-офф (1/4, 1/2 и финал) были проведены в одном городе — Лиссабон (Португалия) — на двух стадионах «Да Луш» (6 матчей, в том числе финал) и «Жозе Алваладе» (1 матч) без зрителей.

Группа A

«Пари Сен-Жермен» (Париж)

«Реал» (Мадрид)

«Брюгге» (Брюгге)

«Галатасарай» (Стамбул) 

* Так как на матчах под эгидой УЕФА запрещено использовать коммерческие названия, на время турнира стадион «Тюрк Телеком» называется «Али Сами Ен».

Группа B

«Бавария» (Мюнхен) 

* Так как на матчах под эгидой УЕФА запрещено использовать коммерческие названия, на время турнира стадион «Альянц Арена» называется «Арена Мюнхен».

«Тоттенхэм Хотспур» (Лондон)

«Олимпиакос» (Пирей)

«Црвена Звезда» (Белград)

Группа C

«Манчестер Сити» (Манчестер) 

* Так как на матчах под эгидой УЕФА запрещено использовать коммерческие названия, на время турнира стадион «Этихад» называется «Сити оф Манчестер».

«Аталанта» (Бергамо) 

* В 1979 году стадион «Сан Сиро» был переименован в «Джузеппе Меацца», но в Италии в ходу оба названия. «Аталанта» проводит домашние матчи на стадионе в Милане в связи с маленькой вместимостью стадиона «Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо.

«Шахтёр» (Донецк) 

* «Шахтёр» проводит домашние матчи на стадионе в Харькове в связи с напряжённой политической обстановкой в регионе.

«Динамо» (Загреб)

Группа D

«Ювентус» (Турин) 

* Так как на матчах под эгидой УЕФА запрещено использовать коммерческие названия, на время турнира стадион «Альянц Стадиум» называется «Ювентус».

«Атлетико» (Мадрид)

«Байер 04» (Леверкузен) 

* В матче 1-го тура «Байер 04» — «Локомотив» мяч в свои ворота забил Бенедикт Хёведес.

В матче 4-го тура «Байер 04» — «Атлетико» мяч в свои ворота забил Томас Партей.

В матче 5-го тура «Локомотив» — «Байер 04» мяч в свои ворота забил Рифат Жемалетдинов.

«Локомотив» (Москва) 

* Так как на матчах под эгидой УЕФА запрещено использовать коммерческие названия, на время турнира стадион «РЖД Арена» называется «Локомотив».

Группа E

«Ливерпуль» (Ливерпуль)

«Наполи» (Неаполь)

«Ред Булл» (Зальцбург) 

* Так как на матчах под эгидой УЕФА запрещено использовать коммерческие названия, на время турнира стадион «Ред Булл Арена» называется «Вальс-Зиценхайм».

«Генк» (Генк) 

* Так как на матчах под эгидой УЕФА запрещено использовать коммерческие названия, на время турнира стадион «Луминус Арена» называется «Кристал Арена».

Группа F

«Барселона» (Барселона) 

* В матче 3-го тура «Славия» — «Барселона» мяч в свои ворота забил Петер Олайинка.

В матче 1/4 финала «Барселона» — «Бавария» мяч в свои ворота забил Давид Алаба.

«Боруссия» (Дортмунд)

«Интернационале» (Милан) 

* В 1979 году стадион «Сан-Сиро» был переименован в «Джузеппе Меацца», но в Италии в ходу оба названия.

«Славия» (Прага) 

* Так как на матчах под эгидой УЕФА запрещено использовать коммерческие названия, на время турнира стадион «Синот Тип» называется «Эден Арена».

Группа G

«РБ Лейпциг» (Лейпциг) 

* Так как на матчах под эгидой УЕФА запрещено использовать коммерческие названия, на время турнира стадион «Ред Булл Арена» называется «Центральштадион».

«Олимпик» (Лион)

«Бенфика» (Лиссабон) 

* В матче 6-го тура «Бенфика» — «Зенит» мяч в свои ворота забил Сердар Азмун.

«Зенит» (Санкт-Петербург) 

* Так как на матчах под эгидой УЕФА запрещено использовать коммерческие названия, на время турнира стадион «Газпром Арена» называется «Санкт-Петербург».

** В матче 2-го тура «Зенит» — «Бенфика» мяч в свои ворота забил Рубен Диаш.

Группа H

«Валенсия» (Валенсия) 

* В матче 4-го тура «Валенсия» — «Лилль» мяч в свои ворота забил Адама Сумаоро.

«Челси» (Лондон)

«Аякс» (Амстердам) 

* В матче 4-го тура «Челси» – «Аякс» мячи в свои ворота забили Тэмми Абрахам и Кепа Аррисабалага.

«Лилль» (Лилль)

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 2019/2020

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Лиги чемпионов УЕФА
 Статистика команд на сайте Чемпионат.com: Команды — Турнирная таблица — Плей-офф

Футбол в Европе в 2019 году
Футбол в Европе в 2020 году
состав